Мюре́ () и Мю́ре (, ) — многозначный термин. Может означать:

Персоналии 
 Мюре, Андре (1909—1986) — швейцарский политик-коммунист.
 Мюре, Венке (род. 1947) — норвежская певица.
 Мюре, Жан (1799—1877) — швейцарский ботаник и политик.
 Мюре, Жан-Батист (1795—1866) — французский рисовальщик и музейный работник.
 Мюре, Жан-Луи (1715—1796) — швейцарский религиозный деятель и статистик.
 
 Мюре, Ларс Элтон (род. 1984) — норвежский горнолыжник, участник двух Олимпийских игр.
 Мюре, Лисе (род. 1975) — норвежская создательница комиксов «Nemi», занявших второе место в популярности среди норвежских комиксов.
 Мюре, Марк-Антуан (1526—1585) — французский писатель, гуманист.
 
 Мюре, Томас (род. 1973) — норвежский футболист.
 Мюре, Феликс Хорн (род. 1999) — норвежский футболист.
 Мюре, Шарлотт (1911—1979) — швейцарская феминистка.
 Мюре, Эрлинг (1903—1971) — норвежский шахматист.
 Мюре, Эрнест (1861—1940) — швейцарский писатель и ономастик.

Топонимы

Норвегия 
 Мюре — административный центр коммуны Экснес, расположен на острове Лангёя в регионе Вестеролен, фюльке Нурланн в Норвегии.

Франция 
 Мюре — город во Франции, супрефектура в департаменте Верхняя Гаронна.
 Мюре — кантон во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Мюре — округ во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.